

Geografia 
Giappone
 Misawa – città della prefettura di Aomori
 Stazione di Misawa – stazione ferroviaria dell'omonima città
 Aeroporto di Misawa – aeroporto dell'omonima città
 Misawa Air Base – base militare statunitense nella città di Misawa

Persone 
 Junichi Misawa – ex calciatore giapponese
 Keiichi Misawa – ex calciatore giapponese
 Koichi Misawa – giocatore di baseball giapponese
 Mitsuharu Misawa – wrestler giapponese
 Sachika Misawa – doppiatrice e cantante giapponese
 Shin Misawa – regista giapponese
 Teruo Misawa – pugile giapponese

Altro 
 7128 Misawa – asteroide della fascia principale